ФК Челси